Iberia kan syfta på:

Iberia (flygbolag) – ett flygbolag i Spanien
Ibéria (Debussy) – en orkestersvit av den franska kompositören Claude Debussy
Iberia – spanska för en halvö i sydvästra Europa, se Iberiska halvön
Iberia – latin för det antika Kungariket Iberien i Kaukasus